Single numer jeden w roku 1987 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1987 (USA)